Séguédin peut désigner :
Séguédin, le village du département et la commune rurale d'Arbollé, dans la province du Passoré et la région du Nord au Burkina Faso.
Séguédin, le village du département et la commune rurale de Bokin, dans la province du Passoré et la région du Nord au Burkina Faso.
Séguédin, le village du département et la commune rurale de Nanoro, dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
Séguédin, le village du département et la commune rurale de Soaw, dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
Séguédin, le village du département et la commune rurale de Siglé, dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso.
Séguédin, le village du département et la commune rurale de Tanghin-Dassouri, dans la province du Kadiogo et la région du Centre au Burkina Faso.